Hyptiotes är ett släkte av spindlar som beskrevs av Charles Athanase Walckenaer 1837. Hyptiotes ingår i familjen krusnätsspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Krusnätsspindlar
Hyptiotes